2001: Odyseja kosmiczna – powieść Arthura C. Clarke’a z cyklu Odyseja kosmiczna
 2001: Odyseja kosmiczna – film w reżyserii Stanleya Kubricka